Салима — топоним.

 Салима (округ) — округ в Малави.
 Салима (город) — город в Малави.